Blagodàtnoie (Stàvropol), localitat de la província de Stàvropol, a Rússia
 Blagodàtnoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Blagodàtnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia